Poxviridae — семейство вирусов-возбудителей оспы и похожих заболеваний
 Вирус натуральной оспы
 Вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая (). К Poxviridae не относится, близок к вирусам герпеса